Los Santos, no Panamá, pode se referir a diferentes localidades:

 Los Santos (província) 
 Los Santos (distrito)
 Los Santos (vila)

Desambiguação